Cystostereum är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Cystostereum i familjen Cystostereaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Cystostereaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Cystostereum